Der Große Opelpreis von Deutschland war ein Straßenradrennen und Vorläufer der heutigen Deutschland Tour. Er wurde vom 3. April bis 9. Oktober 1927 ausgetragen, fünf Jahre nach dem vorherigen Rad-Etappenrennen durch Deutschland. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Auflagen handelte es sich nicht um eine Radrundfahrt im eigentlichen Sinne, sondern um mehrere zusammenhängende Einzelrennen, die sich über die gesamte Straßenradsport-Saison erstreckten und immer an einem Sonntag ausgetragen wurden. Das erste Rennen begann in Berlin, das letzte endete in Frankfurt am Main. Die Gesamtdistanz der insgesamt 15 Rennen betrug 3.890,1 Kilometer.

Finanziell wurde die Rundfahrt vom Automobilunternehmen Opel unterstützt, das zugleich auch Namensgeber der Rundfahrt wurde.

Rennen

Top 10 Platzierungen

Weblinks 
 
 Ergebnisse in der Datenbank von CycleBase

Einzelnachweise 

1927
Radrennen 1927